Ayrton Senna — piloto brasileiro de Fórmula 1

Construções

Autódromos 
Autódromo Internacional Ayrton Senna (Caruaru)
Autódromo Internacional Ayrton Senna (Londrina)
Autódromo Internacional Ayrton Senna (Goiânia)

Complexo esportivo 

 Complexo Poliesportivo Ayrton Senna — setor de esportes em Brasília

Circuito de rua 
Circuito Ayrton Senna — circuito de rua em Salvador

Kartódromos 

 Kartódromo Municipal Ayrton Senna — complexo do Autódromo de Interlagos, São Paulo
 Kartódromo Ayrton Senna (Lauro de Freitas)
 Kartódromo Ayrton Senna (Campo Grande)

Túneis 
Complexo Viário Ayrton Senna — túnel da cidade de São Paulo

Jogos eletrônicos 
Ayrton Senna Pole Position — jogo eletrônico para celulares
Ayrton Senna's Super Monaco GP II — continuação do jogo da SEGA chamado Super Monaco GP

Avenidas, ruas e rodovias 
Avenida Ayrton Senna (Rio de Janeiro)
Avenida Ayrton Senna (Angra dos Reis)
Avenida Ayrton Senna da Silva (Londrina)
Rodovia Ayrton Senna — rodovia que liga São Paulo a Guararema

Outros 
Instituto Ayrton Senna — ONG que atua em escolas

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes
Ayrton Senna